Malabrigo puede referirse a:

 Malabrigo, ciudad argentina del departamento General Obligado en la provincia de Santa Fe.
 Malabrigo, ciudad portuaria y balneario peruano, capital del distrito de Rázuri de la provincia de Ascope en el departamento de La Libertad.